Вантьёган — реки в Ханты-Мансийском АО:

Вантьёган (приток Сартъигола)
Вантьёган — приток Сармсабуна